EEPD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 62 403.

Кодований геном білок за функціями належить до фосфопротеїнів, ліпопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки